Trésor est un album de R&B, de hip hop français et de soul, écrit et interprété par la chanteuse franco-algérienne Kenza Farah. L'album contient 22 pistes et des featurings avec Kayline, Alonzo et Younes. Il est sorti le 15 novembre 2010 en France. Cet album est le troisième album de Kenza Farah.

Pistes 

 Trésor
 Militante
 On m'a dit
 On vient de là (feat. Kayline)
 Je serai prête (promotion de la chanson de Nabila)
 Me reconstruire
 Je n'ai pas le choix
 Opérationnel
 Crack Musik (feat. Alonzo)
 Cœur prisonnier
 Ainsi va la vie (feat. Younes)
 Karismastyle
 Vagabonde
 Trop de mots
 Sans jamais se plaindre
 Là où tu vas (bande originale du film Le Coursier, film de Luc Besson)

Récompenses 
L'album a été certifié disque d'or.

Notes et références 

Album de hip-hop français
Album musical sorti en 2010